Petr Třešňák může být:

Petr Třešňák (novinář) (* 1976) – český novinář
Petr Třešňák (politik) (* 1983) – český politik a jaderný inženýr